Kirovske puede referirse a una de las siguientes localidades de :
 Kirovske, ciudad del óblast de Donetsk.
 Kirovske, localidad del raión de Volnovaja, óblast de Donetsk.
 Kirovske, ciudad del óblast de Dnipropetrovsk.
 Kirovske, localidad en el raión de Vasylkivka, óblast de Dnipropetrovsk.
 Kirovske, localidad del raión de Vilniansk, óblast de Zaporiyia.
 Kirovske, localidad del raión de Borzna, óblast de Chernígov.

Puede referirse también, en  República de Crimea, , a:
 La ciudad de Kirovskoye.
 El raión de Kirovsky.